Это слово может означать:
 Рода — популярный американский ситком.
 Рода — в древнегреческой мифологии:
 Рода — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Посейдона и Амфитриты
 Рода — дочь Асопа.
 Рода — дочь Даная. См. Данаиды.
 Рода — одна из бассарид.
 Рода — название двух футбольных клубов:
 Рода (футбольный клуб) — ПФК из Нидерландов.
 Рода (футбольный клуб, Москва) — ФК из России.
 (907) Рода — астероид в Солнечной системе.
 Рода (остров) — остров в Каире.
 Рода (река)

Персоналии 
 Рода, Хилари (род. 1987) — американская модель.
 Рода, Эмилия де (1787—1852) — католическая святая, монахиня, мистик.

См. также 
 Роды (значения)